Der Kanton Le Cateau-Cambrésis ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Cambrai, im Département Nord und in der Region Picardie; sein Hauptort war Le Cateau-Cambrésis. Vertreter im Generalrat des Departements war ab 2004 Laurent Coulon.

Der Kanton Le Cateau-Cambrésis hatte 17.330 Einwohner (1. Januar 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Cateaucambresis
Aufgelöst 2015